Da Vinci Code steht für:

 The Da Vinci Code, Originaltitel von Sakrileg (Roman), Thriller (2003) von Dan Brown
 The Da Vinci Code – Sakrileg, US-amerikanische Romanverfilmung (2006)
 The Da Vinci Code – Sakrileg (Computerspiel), ein Videospiel (2007) nach Dan Browns Roman
 Da Vinci Code (Spiel), ein Spiel (2004) der Firma Hasbro